Сквер ім. Т. Г. Шевченка — сквери, названі на честь Тараса Григоровича Шевченка.

Сквер ім. Т. Г. Шевченка — сквер у Сумах.
 Сквер ім. Т. Г. Шевченка — сквер у Хмельницькому.
 Сквер ім. Т. Г. Шевченка — сквер у Тернополі, парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення, розташований на бульварі Тараса Шевченка. Об'єкт природно-заповідного фонду.
 Сквер ім. Т. Г. Шевченка — сквер у селі Балаклея Смілянського району, парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва місцевого значенн
 Сквер Кобзаря — сквер у Тернополі, парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення, розташований на вулиці Михайла Грушевського. Об'єкт природно-заповідного фонду.

Сквер Тараса Шевченка () — сквер у Парижі.

Див. також 
 Парк імені Тараса Шевченка
 Вулиця Шевченка
 Проспект Шевченка
 Бульвар Тараса Шевченка
 Набережна Тараса Шевченка
 Площа Тараса Шевченка

Сквери
Урбаноніми Тараса Шевченка